58-и награди Златен глобус () се провеждат на 21 януари 2001 година. Ал Пачино получава награда за цялостен принос.

Множество номинации

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус
 58-и награди Златен глобус в IMDb

Златен глобус
2001 година